Акбайтал, Ак-байтал — названия на Памире (употребляются оба написания):

 Акбайтал (перевал) — перевал на Памирском тракте.
 Южный Акбайтал — река (бассейн Оксу — Мургаба)
 Северный Акбайтал — река

Примечания